Leopold Schmid kan syfta på bland andra:

* Leopold Schmid (1808–1869), tysk filosof
 Leopold Schmid (1901–1989), österrikisk målare, skulptör, keramiker och grafiker

Se även 
 Leopold Schmidt